Мальта на детском конкурсе песни Евровидение участвовала 15 раз. Лучший результат был в 2013 году — Гайя Кауки исполнила «The Start», набрала 130 баллов и заняла 1 место. Также в 2015 году Мальта приняла участие в конкурсе, где Дестини Чукуньере исполнила песню «Not my soul», набрав 185 баллов, заняла 1 место. Худшим результатом было последнее место страны на конкурсе в 2005 году, когда страну представляли Thea & Friends с песней «Make It Right», занявшие 16 место, в 2019 году, когда страну представляла Элиана Гомез Бланко с песней «We Are More» и в 2022 году, когда страну представляла исполнительница Гайя Гамбуцца с песней «Diamonds in the Skies».

Участники 
  Победитель
  Второе место
  Третье место
  Четвертое место
  Пятое место
  Последнее место
  Не участвовала или была дисквалифицирована
  Несостоявшееся участие

Как принимающая страна

Голоса за Мальту (2003—2015)

Примечания

Ссылки 
 Информация о конкурсе ESCKAZ.com

«Детское Евровидение» по странам
Музыка Мальты